Ларри Дарнелл Хьюз (; родился 23 января 1979, Сент-Луис, Миссури) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера игрока 
Играет на позиции атакующего защитника, разыгрывающего и лёгкого форварда. Учился в Сент-Луисском университете, в 1998 году был выбран на драфте НБА под 8-м номером командой «Филадельфия-76». Позже выступал за команды «Голден Стэйт Уорриорз», «Вашингтон Уизардс», «Кливленд Кавальерс», «Чикаго Буллз», «Нью-Йорк Никс», «Шарлотт Бобкэтс» и «Орландо Мэджик». На данный момент в НБА провёл 13 сезонов. Один раз включался в 1-ую сборную всех звёзд защиты НБА (2005). Один раз был лидером регулярного чемпионата НБА по перехватам (2005). В 1998 году признавался первокурсником года по версии USBWA. В сезонах 2010/2011 и 2012/2013 годов не выступал ни за одну из команд, являясь свободным агентом. На данный момент за карьеру в НБА сыграл 727 игр, в которых набрал 10 242 очка (в среднем 14,1 за игру), сделал 3039 подборов, 2290 передач, 1092 перехвата и 255 блокшотов.

В новой лиге BIG3, стартовавшей летом 2017 года, Хьюз выступает за команду «Ghost Ballers».

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Родившиеся в Сент-Луисе
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
Игроки «Орландо Мэджик»